La Coupe intercontinentale 1977 est la dix-septième édition de la Coupe intercontinentale de football. Elle oppose le club argentin du Club Atlético Boca Juniors, vainqueur de la Copa Libertadores 1977 au club ouest-allemand du Borussia Mönchengladbach, finaliste de la Coupe des clubs champions européens 1976-1977. Les Anglais du Liverpool FC, champions d'Europe, refusent de faire le déplacement en Amérique du Sud et ne prennent donc pas part à la compétition.

La confrontation se divise en deux matchs aller et retour, et contrairement à ce que son nom indique, se déroule en 1978. Le match aller se déroule à La Bombonera à Buenos Aires et se conclut sur un score nul de 2-2. Le match retour, qui a lieu au Wildparkstadion de Karlsruhe est remporté par les Argentins sur le score de 3-0. Boca Juniors remporte ainsi sa première Coupe intercontinentale.

En 2017, le Conseil de la FIFA a reconnu avec document officiel (de jure) tous les champions de la Coupe intercontinentale avec le titre officiel de clubs de football champions du monde, c'est-à-dire avec le titre de champions du monde FIFA, initialement attribué uniquement aux gagnantsles de la Coupe du monde des clubs FIFA.

Feuilles de match

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe des clubs champions européens 1976-1977 
 Copa Libertadores 1977

Liens externes 
  Rapport sur le site de la Fédération internationale de football association
  Rapport sur le site de la Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Notes et références 

1977
Événement sportif international en Argentine
Événement sportif international en Allemagne
Événement sportif à Buenos Aires
Événement sportif en Bade-Wurtemberg
Compétition de football en Argentine
Compétition de football en Allemagne
Face-à-face du Boca Juniors
Face-à-face du Borussia Mönchengladbach
Football à Karlsruhe
Football en 1978
Sport en Argentine en 1978
Sport en Allemagne en 1978
Sport en mars 1978
Sport en août 1978